People’s National Party steht für:
 People’s National Party (Belize), Partei in Belize
 People’s National Party (Fidschi), Partei in Fidschi
 People’s National Party (Ghana), historische Partei in Ghana
 People’s National Party (Jamaika), Partei in Jamaika
 People's National Party (Sierra Leone), historische Partei in Sierra Leone
 United Kashmir People’s National Party, Partei in dem ehemaligen Staat Kaschmir

Siehe auch:
 National People’s Party